Léglise Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance (en ) est une église catholique située à l'extrémité nord-ouest de la ville d'Abou Gosh dans le centre d'Israël.

Église moderne datant du , elle a été construite à l'emplacement d'une précédente église byzantine du . Elle a été fondée par sœur Joséphine de Jérusalem, religieuse des Sœurs de Saint-Joseph-de-l'Apparition.

Le lieu où elle a été bâtie serait celui où l'Arche d'alliance a reposé pendant vingt ans, jusqu'à ce que le roi David prenne Jérusalem. Elle serait donc située sur le lieu biblique de Kiryat Yéarim.

Édifice religieux catholique en Israël
Notre-Dame de l'Arche
Arche d'Alliance